Беспорядки в Оше:

 Ошская резня (1990)
 Беспорядки в Оше (2010)